Der 15-km-Skiathlon im Skilanglauf der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 2018 fand am 10. Februar 2018 statt. Austragungsort war der Alpensia Cross-Country Skiing Centre. Siegerin wurde die Schwedin Charlotte Kalla, vor der Norwegerin Marit Bjørgen und der Finnin Krista Pärmäkoski.

Nach dem Wechsel der Ski bildete sich mit gut einem Dutzend Langläuferinnen eine Spitzengruppe. Nach elf Kilometern bestand diese Gruppe nur noch aus neun Starterinnen. Drei Kilometer vor dem Ziel startete die spätere Siegerin Kalla einen Fluchtversuch. Keine aus der neunköpfigen Spitzengruppe konnte ihr jedoch folgen. Nach 40:44,9 Minuten erreichte sie das Ziel. Im Kampf um die Bronzemedaille konnte sich Pärmäkoski knapp vor Kallas Landsfrau Ebba Andersson durchsetzen.

Daten 
 Datum: 10. Februar 2018, 16:15 Uhr
 Streckenlänge: 2 × 3,871 km (K) / 2 × 3,775 km (F)
 Höhenunterschied: 58 m (K) / 41 m (F)
 Maximalanstieg: 33 m (K) / 35 m (F)
 Totalanstieg: 2 × 138 m (F) / 2 × 151 m (K)
 61 Teilnehmerinnen aus 23 Ländern, davon 60 in der Wertung

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

Skiathlon (Frauen)
Frauenskiwettbewerb